Руднянский сельсовет:

Белоруссия 
 Руднянский сельсовет — упразднённый сельсовет в Городокском районе Витебской области.
 Руднянский сельсовет — сельсовет в Житковичском районе Гомельской области.
 Руднянский сельсовет — сельсовет в Червенском районе Минской области.

См. также 
 Рудненское сельское поселение